Борис Подольский:
 Подольский, Борис Григорьевич (1897—1938) — советский государственный деятель, дипломат.
 Подольский, Борис Семёнович (более известен под именем Барух Подольский; 1940—2011) — израильский лингвист, специалист в области иврита и семитских языков.
 Подольский, Борис Яковлевич (1896—1966) — американский физик-теоретик российского происхождения.